Lextracteur du potentiel de point zéro (traduction de l'anglais , parfois abrégé EPPZ ou E2PZ) est un objet fictif inventé dans la série télévisée Stargate SG-1, également utilisé dans la série Stargate Atlantis.

Il s'agit d'une source d'énergie extrêmement puissante (et de forte capacité) conçue par les Anciens (les créateurs des portes des étoiles), qui semblaient les appeler Potentia.

Fonctionnement 
Le docteur Rodney McKay décrit dans le premier épisode de Stargate Atlantis « qu'il extrait sa puissance de lénergie du vide dérivée d'une zone auto-confinée du sous-espace-temps », et l'a une fois décrit comme contenant « un Univers miniature » dans l'épisode SGA 2x06.

Usage 
Ce type de générateur sert principalement à alimenter en énergie les installations importantes des Anciens. Cette source d'énergie est la seule assez puissante pour permettre d'alimenter leurs puissants champs de protection (comme celui qui protège la cité d'Atlantis), pour alimenter des armes de défense (comme les drones de l'avant-poste qui a été découvert par l'équipe  dans l'Antarctique) ou les fauteuils (comme celui retrouvé par O'Neill à Proclarush Taonas dans l'épisode SG1 7x22), ou pour activer une porte des étoiles vers une autre galaxie (par exemple la porte des Asgards dans la galaxie Ida ou la porte de la cité d'Atlantis). Les Anciens les utilisèrent également pour renforcer la puissance de leurs vaisseaux de guerre, notamment durant le conflit contre les Wraiths.

Cependant, d'autres peuples qui connaissaient la fonction d'un E2PZ s'en servirent pour alimenter leurs propres appareils ou bien augmenter leur puissance. C'est le cas des Terriens, qui en installèrent un en permanence sur le vaisseau Odyssée (SGA 3x12, SG1 10x14) et de manière plus ponctuelle sur le Dédale. La puissance des boucliers ainsi que les performances des vaisseaux terriens se trouvèrent alors augmentées de façon très significative et d'autres fonctions purent être initiées (occultation de lOdyssée par exemple). Les Wraiths, de leur côté, se servirent de plusieurs E2PZ pour alimenter un laboratoire de clonage (ce qui expliqua leur grand nombre face aux Anciens) et pour créer un vaisseau-ruche de niveau supérieur capable de faire face à plusieurs vaisseaux terriens et que seule une explosion à son bord pouvait détruire (SGA 5x20). Très peu de Goa'ulds en connaissaient l'existence, notamment avant le retour d'Anubis et la découverte de l'avant-poste des Anciens sur Terre. Râ en possédait un sans le savoir. Cependant, même après avoir pris connaissance de leur existence, aucun Goa'uld n'a réussi à se servir d'un E2PZ. Il ne semblerait pas que les Asgards s'en servaient pour leur propre alimentation énergétique, ils utilisaient d'autres sources d'énergie très efficaces mais moins puissantes.

La quantité d'énergie produite par un générateur à naquadah est infime à côté de celle produite par un E2PZ. Cependant, un générateur de deuxième génération peut très ponctuellement combler l'absence d'un E2PZ sur certaines technologies, notamment pour utiliser le fauteuil des Anciens lors d'une attaque sur Terre ou sur Atlantis.

Un E2PZ piégé peut produire une explosion. En raison de l'énorme quantité d'énergie qu'il contient, un E2PZ même à moitié chargé peut détruire un système solaire entier. La puissance de l'explosion varie en fonction du niveau de charge de l'E2PZ.

Fabrication 
Un E2PZ se fabrique, il ne nécessite pas la collecte d'un minerai quelconque. Malheureusement, à l'heure actuelle aucune civilisation ne sait en construire, celles qui le savaient, les Asurans et les Anciens, ont disparu. Les E2PZ actifs restants sont donc très précieux et ne doivent être utilisés qu'avec parcimonie. Cependant, dans Stargate Atlantis, McKay fait allusion à une usine à E2PZ créée par les Anciens et qui serait en sommeil. Il semblerait cependant que le processus de fabrication soit stocké quelque part dans les bibliothèques des Anciens (puisque O'Neill a su construire un générateur capable d'alimenter un vortex intergalactique de la même manière d'un E2PZ) et probablement dans la banque de données d'Atlantis.

Un E2PZ ne peut être rechargé, une fois épuisé (où il a atteint l'entropie maximale) les cristaux qui le composent sont définitivement inertes.

Enfin, malgré la puissance et la capacité colossale d'un E2PZ, les Anciens ont recherché dans leur combat contre les Wraiths une source d'énergie encore plus puissante, tirant son énergie du vide de notre propre espace-temps. Le générateur expérimental, appelé « projet Arcturus », est découvert par l'équipe de Stargate Atlantis dans l'épisode 2x06. Le Docteur Rodney McKay tenta de compléter l'expérience, pensant que les Anciens n'avaient été qu'à court de temps pendant leur guerre contre les Wraiths. Mais il découvrit trop tard que le projet fut stoppé d'urgence par les Anciens pour cause d'instabilités très dangereuses et indétectables. En conséquence, Rodney McKay fut incapable d'empêcher ces instabilités de devenir incontrôlables et de détruire le système solaire abritant cette expérience, ce qui lui est répété plusieurs fois par John Sheppard au cours de la série.

Intérêts 
Un E2PZ a deux intérêts distincts et complémentaires :
 une forte puissance, permettant le fonctionnement d'un appareil consommant beaucoup d'énergie mais en un très court laps de temps (à comparer avec un flash d'appareil photo, l'éclair d'un orage, un laser mégawatt) ;
 une forte capacité totale, permettant le fonctionnement d'un appareil consommant peu d'énergie, pendant des milliers d'années.
Cette nuance permet de comprendre la nécessité d'un E2PZ pour alimenter la porte des étoiles lors d'un voyage intergalactique : il s'agit de délivrer une forte puissance à la porte pendant un laps de temps très court. Une fois activée, l'énergie consommée n'est pas très importante. En effet, depuis qu'Atlantis a un E2PZ chargé, l'expédition active la porte vers la Terre toutes les semaines.

Anecdotes 

 Dans l'épisode pilote de Stargate Atlantis, en version française, le  Rodney McKay parle d'« EPPZ » au lieu d'« E2PZ ». Le général O'Neill ne comprend pas, et le  Daniel Jackson lui explique alors que McKay est canadien. Cette réplique est beaucoup moins compréhensible pour les spectateurs français que la version originale ne l'est pour les anglophones. Le dialogue entre Jack O'Neill et Daniel Jackson dans la version française est en fait une adaptation approximative du jeu sur les différentes prononciations possibles du « Z » de « ZPM » dans la version originale. En effet, McKay y parle de « Zed-PM (/zɛd.piː.ɛm/) » (prononciation anglaise et canadienne) au lieu de « Zee-PM (/ziː.piː.ɛm/) » (prononciation américaine).
 ZPM est le premier sigle de « technobabillage » de l'univers de Stargate à être traduit par une expression nouvelle en version française. Ainsi, les GDO, MALP et DHD n'ont jamais eu d'équivalent francophone.
 Les E2PZ ont été nommés différemment par les races de l'univers de Stargate ne comprenant pas son utilité ou son fonctionnement : Potentia, Cœur de lumière…

Technologie de Stargate
Objet de fiction

ka:ძველები (ვარსკვლავთკარიბჭე)#ნულოვანი წერტილის მოდული
tr:Kadim teknolojisi (Yıldız Geçidi)#Sıfır Noktası Modülü (SNM)